Francesco Cogoni – vescovo cattolico italiano
Giovanni Cogoni – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Cogoni – arcivescovo cattolico italiano